Мужиновское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Клетнянского района Брянской области. Административный центр — село Мужиново.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния Мужиновского и части Новотроицкого сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клетнянского района
Сельские поселения Брянской области